Orchestre symphonique de la SWR de Baden-Baden et Fribourg-en-Brisgau (1946-2016) ;
 Orchestre symphonique de la Radio SWR de Stuttgart (1945-2016) ;
 Orchestre symphonique de la SWR, issu de la fusion en 2016 des deux orchestres précédents.